Червона рута («красная рута») — мифический цветок карпатских поверий.
 Червона рута — эстрадная песня Владимира Ивасюка. В честь песни названы:
 «Червона рута» — советский короткометражный телефильм 1971 года.
 «Червона рута» — вокально-инструментальный ансамбль.
 «Червона рута» — первый сольный студийный альбом Софии Ротару.
 «Червона рута» — фестиваль украинских песен.